The V.I.P.'s, een Britse band, later Art geheten
 Art (toneelstuk), een Nederlands toneelstuk uit 2001
 Stichting Art, een Utrechtse studievereniging
 Autonomous Rail Rapid Transit (ART), een geleide gelede bus van het Chinese bedrijf CRRC
 Aprilia Racing Technology (ART), motorfietsen van Aprilia

Personen:
 Arnaud Art (1993), Belgisch atleet
 Art Blakey (1919-1990), Amerikaans jazzmusicus
 Art Garfunkel (1941), Amerikaans singer-songwriter
 Art Langeler (1970), Nederlands voetbaltrainer